Tuomiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuomiosaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Tuomiosaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar